Konspiráció, összeesküvés
Konspiráció, titkosszolgálati módszer; illegális tevékenység fedése